Paravani kan avse:

 Paravani (sjö), sjö i Georgien
 Paravani (flod), flod i Georgien

Se även 
 Paravan